

Associazioni scout 
 Associazione scouts cattolici italiani (già Associazione scautistica cattolica italiana): nata nel 1916 e fusasi con l'Associazione guide italiane (AGI) nel 1974 per formare l'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), che ne prosegue l'opera.
 Associazione scautistica cattolica italiana (nuova): nata nel 1997 riprendendo il nome ed alcune tradizioni della precedente.

Informatica 
Una serie di supercomputer sviluppati nel programma Advanced Simulation and Computing Program (ASC) avviato dall'United States Department of Energy e dal National Nuclear Security Administration hanno il nome che inizia per ASCI:

 ASCI Thor's Hammer è il primo supercomputer utilizzante l'architettura Red Storm
 ASCI Red o ASCI Option Red
 ASCI White
 ASCI Purple
 ASCI Blue Pacific
 ASCI Blue Mountain

Il nome del codice ASCII viene talvolta scritto (erroneamente) come ASCI.